Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodniczki w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Legenda 
 DNF – Nie ukończyła biegu
 DNS – Zawodniczka została zgłoszona do biegu, ale w nim nie wystartowała
 DSQ – Zdyskwalifikowana
 LPD – Zdublowana
 F – Styl dowolny (łyżwowy) – skrót przy flagach
 C – Styl klasyczny – skrót przy flagach
 – – Zawodniczka nie została zgłoszona do startu

Uwagi:
 Punkty podczas ostatnich etapów zawodów Ruka Triple, Tour de Ski w Val di Fiemme, a także Finału Pucharu Świata w biegach narciarskich w Falun przyznawane są według czasu netto biegaczek.

Zobacz też 
 Statystyki mężczyzn w Pucharze Świata w biegach narciarskich 2017/2018

Puchar Świata w biegach narciarskich 2017/2018